Adlai Stevenson kan syfta på:

* Adlai Stevenson I (1835–1914), amerikansk politiker
 Adlai Stevenson II (1900–1965), amerikansk politiker
 Adlai Stevenson III (född 1930), amerikansk politiker
 Adlai Stevenson IV (född 1956), amerikansk journalist